Regno Unito
 Tilton on the Hill – parrocchia civile del Leicestershire
 Tilton (East Sussex) 
 Stati Uniti d'America
 Tilden – villaggio della Contea di Vermilion, Illinois
 Tilton – città della Contea di Belknap, New Hampshire
 Tilton-Northfield – Census-designated place del New Hampshire